Staudigl steht für:

 Staudigl (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern

Staudigl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Staudigl (1885–1944), österreichischer Maler
 Franz-Xaver Staudigl (1925–2009), deutscher Politiker und Heimatschriftsteller
 Gisela Staudigl (Gisela Koppmayer; 1864–1929), österreichische Sängerin (Mezzosopran)

 Oskar Wilhelm Staudigl (1861–1943), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Lehrer 
 Ulrich Staudigl (1644–1720), deutscher Theologe und Ordensgeistlicher